"Belbo" pode significar:
 Cossano Belbo, comuna italiana da província de Cuneo
 Niella Belbo, comuna italiana da província de Cuneo
 Rocchetta Belbo, comuna italiana da província de Cuneo
 Santo Stefano Belbo, comuna italiana da província de Cuneo
 Castelnuovo Belbo, comuna italiana da província de Asti
 San Benedetto Belbo, comuna italiana da província de Cuneo
 Rio Belbo, rio do Piemonte

Desambiguações de topônimos